Dann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dann (1817–1897), Jurist, Partikulier und Mitglied des deutschen Reichstags
 Carrie Dann (* um 1934), US-amerikanische Indianerin und Umweltaktivistin
 Christian Adam Dann (1758–1837), deutscher Theologe und Tierschützer
 Colin Dann (* 1943), englischer Autor
 Friedrich Wilhelm Dann (1902–1979), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Frode Nielsen Dann (1892–1984), dänischer Maler, Kunstlehrer und Kunstkritiker
 Georg Edmund Dann (1898–1979), Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Gerhard Dann (1936–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Gertrud Dann (1908–1998), deutsch-englische Kindergärtnerin und Pädagogin
 Graham Dann (1941–2018), britischer Tourismuswissenschaftler 
 Heidemarie Dann (* 1950), deutsche Politikerin
 Jack Dann (* 1945), US-amerikanischer SF- und Fantasy-Schriftsteller und Herausgeber
 Jakob Heinrich Dann (1720–1790), von 1752 bis 1790 Bürgermeister in Tübingen
 Marc Dann (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Mary Dann (1923–2005), US-amerikanische Umweltaktivistin indianischer Abstammung
 Otto Dann (1937–2014), deutscher Historiker und Autor
 Philipp Dann (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Pip Dann, neuseeländische Schauspielerin und Moderatorin
 Robert William Dann (1914–2008), australischer Erzbischof von Melbourne
 Scott Dann (* 1987), englischer Fußballspieler
 Sophie Dann (1900–1993), deutsch-englische Kindergärtnerin, Pädagogin, Säuglingsschwester, Gründerin einer Mütterschule und Mitarbeiterin von Anna Freud
 Steven Dann (* 1953), kanadischer Bratschist
 Thomas Dann (Thomas Mathias Dann; * 1962), deutscher Zahnarzt, Kunsthistoriker und Autor

Dann ist der Name folgender Orte:

 Dann (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ortsteil Danne der lothringischen Gemeinde Danne-et-Quatre-Vents (deutsch Dann und Vierwinden), Frankreich 

Siehe auch: 
 Dan, Tann, Thann (Begriffsklärung)
 United States v. Dann